() — visconde de Thouars
   — visconde de Narbona

Desambiguações de antropônimos